
O sobrenome Seidler, Seydler,  (o: , e  < ‎ Zaydler; < ‎,  seda):

Seidler 
 Stephan Seidler ∞ Josefa Eleonora Reimann
  (1862, Schwechat  1931, Viena), um político e estadista austríaco

 , ‎ (* 1937, Londres), um dramaturgo, escritor de filme, e -televisão britânico-americano de ascendência judaica
 , ‎ (1923, Viena  2006, Sydney), um arquiteto austríaco-australiana de ascendência judaica romeno
 Helga Seidler, née Fischer (* 1949, , Olbernhau), uma atleta alemã
 Carl Friedrich Gustav Seidler (* ?, [?]), um viajante suíço-alemão

Seydler 
 ,  (1849, Senftenberg ()  1891, Praga), um físico e astrônomo checa
 6586 Seydler (asteróide 6586), um asteróide da cintura principal

Saidler

Veja também 
  (Saidel),  (Saidl)
  (/tsaydler/)

  (< ,  < MHG gota-webbi)

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes da língua iídiche
Sobrenomes derivados de profissões